Санта-Лучия () может означать:
 Санта-Лучия — небольшая деревня на Мальте
 Санта-Лучия-дель-Мела — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, провинции Мессина
 Санта-Лучия-ди-Пьяве — коммуна в Италии, в провинции Тревизо области Венеция
 Санта-Лучия-ди-Серино — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Авеллино
 Санта-Лучия-ди-Мориани — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика

См. также 

 Санта Лючия (значения)
 Святая Луция (значения)
 Санта-Лусия (значения)
 Санта-Лузия